H.Perrier se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henri Perrier de la Bâthie
 Joseph Marie Henry Alfred Perrier de la Bâthie